Het KLM Open is een golftoernooi dat in 2017 gespeeld werd op de baan van The Dutch bij Spijk van 14 tot en met 17 september.

Scorekaart

Het spelersveld bestond uit 150 spelers, incl. 19 spelers uit de top 60 van de Race to Dubai (Europese rangorde). Er waren enkele voormalige winnaars van het KLM Open: Joost Luiten (2013, 2016), Maarten Lafeber (2003) en Lee Westwood (1999).

golftoernooi in Nederland
Europese PGA Tour 2017
2017